Spandex Loads ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Kevin Moore und des Studios Evil Angel. Die Reihe wird den Genre Fetish, Pantyhose und POV-Sex zugeordnet.

Handlung 
„Spandex“ ist im deutschsprachigen Raum als Elastan bekannt und eine extrem dehnbare Kunstfaser. Besonders geeignet ist sie daher für eng anliegende Sportbekleidung oder für Leggings. Die Filmreihe zeigt Frauen in unterschiedlichen Leggings.

Darsteller 
 Spandex Loads 1: India Summer, Charley Chase, Kaylynn, Ashli Orion, Lexi Love, Tiffany Tyler, Ally Kay 
 Spandex Loads 2 (2011): Nicole Aniston, Jada Stevens, Vicki Chase, Rebeca Linares, Chastity Lynn, Sadie West, Victoria Lawson
 Spandex Loads 3: Asa Akira, Lily Carter, Riley Reid, Sally Charles
 Spandex Loads 4: Gia DiMarco, Erica Fontes, Skin Diamond, Jessie Rogers
 Spandex Loads 5: Kendra Lust, Aleksa Nicole, Juelz Ventura, Presley Hart
 Spandex Loads 6: Chanel Preston, Lea Lexis, Ashley Fires, Anikka Albrite
 Spandex Loads 7: Rachel Starr, Maddy O’Reilly, Lolly Ink, Richelle Ryan
 Spandex Loads 8: Alina Li, August Ames, Jenna Leigh, Brooklyn Chase
 Spandex Loads 9 (2015): Jada Stevens, Amirah Adara, Gracie Glam, Capri Cavanni

Nominierungen 
2012: AVN Awards - Best POV Sex Scene (Ally Kay, Kevin Moore in Spandex Loads 1)
2012: XBIZ Awards - Fetish Release of the Year (Spandex Loads 1)
2014: AVN Awards - Best POV Sex Scene Kevin Moore, Juelz Ventura in Spandex Loads 5)
2014: AVN Awards - Best POV Release (Spandex Loads 6)
2014: XBIZ Awards - Fetish Release of the Year (Spandex Loads 7)
2015: AVN Awards - Best POV Release (Spandex Loads 8)
2015: AVN Awards - Best POV Sex Scene, (August Ames, Kevin Moore in Spandex Loads 8)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film